Unterwalden bezeichnet:

 Unterwalden, die beiden heutigen Schweizer Kantone Nidwalden und Obwalden
 den historischen Unterwaldischen Distrikt in Ostwestfalen
 den früheren Namen eines Orts in Russland, siehe Podlesnoje
 den früheren Namen eines Orts in der Ukraine, siehe Pidhajtschyky (Lwiw)
 ein Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee, siehe Unterwalden (Schiff, 1902)
 von 1976 bis 1985 ein Motorschiff auf dem Vierwaldstättersee, heute Europa (Schiff, 1976)
 den stärksten Motorschlepper auf dem Rhein, siehe Unterwalden (Schiff, 1949)
Siehe auch:
 Unterwald
 Unteremwald
 Unterer Wald